Osoby o tym nazwisku:
 Antonio Donnarumma – włoski piłkarz
 Gianluigi Donnarumma – włoski piłkarz
 Alfredo Donnarumma – włoski piłkarz